Pasi Puistola (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ilves Tampere, il commence sa carrière en senior en 1997. Il remporte la SM-liiga 2003 avec le Tappara Tampere. En 2006, il signe au HV 71. L'équipe décroche l'Elitserien 2008 et 2010. Il ajoute à son palmarès la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
1998 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama de la SM-liiga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 48|| 3|| 13|| 16|| 16|| 9|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 1998-1999|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 44|| 2|| 2|| 4|| 12|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 50|| 2|| 8|| 10|| 42|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2000-2001|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 12|| 2|| 2|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 40|| 1|| 6|| 7|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 54|| 2|| 6|| 8|| 62|| 10|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2002-2003|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 47|| 5|| 4|| 9|| 28|| 15|| 2|| 3|| 5|| 18
|-
| 2003-2004|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 55|| 5|| 7|| 12|| 44|| 3|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2004-2005|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 54|| 6|| 20|| 26|| 52|| 8|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2005-2006|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 56|| 14|| 16|| 30|| 90|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| HV 71|| Elitserien|| 53|| 11|| 23|| 34|| 60|| 14|| 1|| 7|| 8|| 22
|-
| 2007-2008|| HV 71|| Elitserien|| 55|| 11|| 21|| 32|| 99|| 16|| 1|| 8|| 9|| 14
|-
| 2008-2009|| HV 71|| Elitserien|| 54|| 6|| 25|| 31|| 52|| 18|| 1|| 7|| 8|| 20
|-
| 2009-2010|| HV 71|| Elitserien|| 54|| 13|| 26|| 39|| 99|| 16|| 2|| 9|| 11|| 20
|-
| 2010-2011|| HV 71|| Elitserien|| 54|| 5|| 23|| 28|| 52|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Severstal Tcherepovets || KHL || 48|| 3|| 6|| 9|| 42|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL || 23|| 0|| 3|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Tappara Tampere|| Liiga|| 58|| 2|| 9|| 11|| 52|| 17|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
|rowspan=2|2014-2015 || Tappara Tampere|| Liiga || 15 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| KalPa || Liiga || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || LeKi Lempäälä|| Mestis  || 25|| 2|| 16|| 18|| 24|| - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Pelicans Lahti || Liiga || 57 || 1 || 7 || 8 || 42 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|1998 ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 3|| 4|| +6|| 8 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2010 ||align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| +5|| 0 ||align="left"| Sixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| +3|| 4|| align="left"|  Médaille d'or

Références

Naissance en septembre 1978
Naissance à Tampere
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du HV 71
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du Lempäälän Kisa
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Pelicans Lahti
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Juha-Rantasila